Zuzanna Czapska (ur. 8 kwietnia 1998 w Warszawie) – polska narciarka alpejska, olimpijka. Zawodniczka WKN Warszawa.

Kariera 
Zuzanna Czapska w zawodach międzynarodowych zadebiutowała 26 listopada 2014 roku podczas zawodów FIS Race w fińskim Pyhätunturi, w których zajęła 22. miejsce w slalomie gigancie. W 2015 roku podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy 2015 w liechtensteińskim Malbun, startowała w dwóch konkurencjach: slalomie (36. miejsce) oraz slalomie gigancie (nie ukończyła 2. przejazdu). Na mistrzostwach Polski 2018 w Szczyrku dwukrotnie zajęła 3. miejsce: w slalomie gigancie oraz w superkombinacji.

W sezonie 2018/2019 startowała w zawodach Far East Cup 2018/2019 (65. miejsce w klasyfikacji generalnej), mistrzostwach świata juniorów 2019 we włoskim Val di Fassa (43. miejsce w slalomie gigancie, nie ukończyła 1. przejazdu w slalomie), Zimowej Uniwersjadzie 2019 w rosyjskim Krasnojarsku (25. miejsce w supergigancie, nie ukończył 2. przejazdu w superkombinacji, 15. miejsce w slalomie gigancie, 23. miejsce w slalomie), a także 1 lutego 2019 roku w słoweńskim Mariborze zadebiutowała w Pucharze Świata w konkurencji slalomu giganta, jednak nie ukończyła 1. przejazdu.

W sezonie 2019/2020 w Far East Cup 2019/2020 na stoku Thaiwoo Ski Resort w chińskim Zhangjiakou w dniach 10–11 grudnia 2019 roku zajął jedyne miejsca na podium w zawodach międzynarodowych: 2. miejsce oraz 3. miejsce w slalomie gigancie, a także na zdobyła dwukrotne mistrzostwo Polski 2020 w Szczawnicy oraz Palenicy: w slalomie i slalomie równoległym.

25 stycznia 2022 roku została powołana do reprezentacji olimpijskiej na igrzyska olimpijskie 2022 w Pekinie, na których zajęła 30. miejsce w slalomie gigancie.

Życie prywatne 
Zuzanna Czapska mieszka w Szczyrku. Jest wnuczką socjolożki, prof. Jadwigi Staniszkis.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy

Far East Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Far East Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Zuzanna Czapska w bazie TVP Sport
 

Urodzeni w 1998
Polscy narciarze alpejscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Warszawie